Die All England 1913 fanden 27. Februar bis zum 2. März 1913 in London statt. Es war die 15. Auflage  des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum vierten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Es konnte kein einziger Titel des Vorjahres verteidigt werden.

Austragungsort
Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel
1. Runde

J. H. Colin Prior - Plews 15-8, 18-15

Frank Chesterton - Middlemass 15-6 15-0

Ergebnisse ab 2. Runde

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1913
1913
Sportveranstaltung in der City of Westminster